Faas Wilkes,  footballeur néerlandais.
 Horst Faas, photojournaliste de guerre allemand.

Patronyme germanique
Patronyme lorrain